Balma – comune francese
 Balma –  tipo particolare di grotta presente in aree alpine e prealpine
 Balma Sporting Club – squadra di calcio francese
 Rifugio Balma – rifugio delle Alpi Cozie
 Balma-Gramont – fermata della metropolitana di Tolosa